аль-Кахтани () — арабская нисба (фамилия), исторически восходит к имени прародителя южных арабов Кахтану. Этимология связана с глаголом «кхт» — «быть засушливым»; «кахт» — «засуха», «кахтан» — «голодный», «жадный до еды».

Персоналии
 Мухаммед аль-Кахтани (1935—1980) — «махди» повстанцев, захвативших Мекку в 1979 году.
 Яссир аль-Кахтани — саудовский футболист.